genetikus algoritmus (Genetic algorithm)
 gallium
 Giga-annum 
 ga ghanai nép